Stadio Artemio Franchi – stadion we Florencji
 Stadio Artemio Franchi – stadion w Sienie